Villa Portales puede referirse a:

  Lonquimay, comuna chilena; o
  Unidad Vecinal Portales, barrio de Santiago de Chile.